Ясс:

Персоналии 
 Ясс, Коба (род. 1990) — латвийский хоккеист, нападающий.
 Ясс, Марис (род. 1985) — латвийский хоккеист, защитник.

Топонимы 
 Ясс — город на юго-востоке Австралии, в штате Новый Южный Уэльс.
  — река в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Другое 
 Ясс — швейцарская карточная игра.

См. также 
 Яссы (значения)